Unterkienberg ist der Name folgender Orte:

  Unterkienberg (Allershausen), Kirchdorf der Gemeinde Allershausen, Landkreis Freising, Bayern
  Unterkienberg (Gemeinde Wolfsegg), Ortschaft von Wolfsegg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich